bitwa o Borneo – japońska inwazja na wyspę Borneo w latach 1941–1942, podczas II wojny światowej;
 bitwa o Borneo – szereg alianckich operacji wojskowych przeciwko wojskom japońskim na wyspie Borneo w 1945 roku, pod koniec II wojny światowej.